Kenya
Lugulu – centro abitato della Contea di Busia
 Tanzania
Lugulu – circoscrizione della regione del Kilimangiaro
Lugulu – circoscrizione della regione del Simiyu